

Ссылки
Международный олимпийский комитет - Лиллехамер 1994 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1994
Итоги зимних Олимпийских игр